Função nula (matemática)
 Função nula (ciência da computação)